de Nederlandse kunstschilder Hendrik Willem Mesdag
 het naar hem vernoemde Museum Mesdag
 zijn bekendste werk, het panorama Mesdag
 de Nederlandse kunstschilder Taco Mesdag
 de Nederlandse arts Synco van Mesdag
 de naar S. van Mesdag vernoemde van Mesdagkliniek
 de Nederlandse kleinkunstenaar Jan Mesdag